Ксаверий Дуниковский (; 24 ноября 1875, Краков — 26 января 1964, Варшава) — польский  и живописец.

Биография 

Дуниковский родился в Кракове в 1875 году. Когда ему было двенадцать лет, его семья переехала в Варшаву, и после окончания обучения в техникуме, он изучал скульптуру у Болеслава Севича и Леона Васильковского. С 1896 года учился в Академии изобразительных искусств в Кракове. Ученик Альфреда Дауна, Константы Лящка, Огюста Родена и Яна Станиславского.

Переселился в Варшаву, где был назначен на пост профессора варшавской Академии изобразительных искусств. В 1905 году застрелил во время спора живописца Вацлава Павлишака, но избежал привлечения к ответственности.

С 1910 года в Кракове, потом в Париже, один год служил во Французском Иностранном легионе. В 1922 году вернулся в Польшу и был назначен на пост профессора скульптуры Варшавской Академии изящных искусств.

Во время работы в Академии обучил многих польских скульпторов, в том числе: Ежи Бандуру (поль.), Августа Дырду (поль.), Зигмунта Гавлика (поль.), Юзефа Гославского, Марию Ярему (поль.), Людвика Конаревского-младшего (поль.), Марьяна Конечны, Яцека Пьюджета (поль.), Генрика Вицинского (поль.) и Ежи Береша (поль.).

До 1939 года создал множество монументальных скульптур, в том числе памятник президенту города Кракова Юзефу Дитлу (1936).

С 1940 года был узником концлагеря Освенцим. В 1945—1955 годах — профессор в Кракове, в 1955—1959 годах — в Варшаве, с 1959 года — во Вроцлаве.

Создал памятник освобождения варминско-мазурских земель (1954), памятник ІІІ Силезского восстания (1955), памятник солдату 1-й армии Войска Польского (1963).

Награды 
 Орден Строителей Народной Польши
 Командорский крест со звездой ордена Возрождения Польши
 Орден «Знамя Труда» I степени
 Золотые Академические лавры Польской академии литературы

Примечания

Ссылки 
 М. Кузьмина. Искусство Польши

Художники Польши XX века
Выжившие в концлагере Освенцим
Выпускники Краковской академии искусств
Преподаватели Краковской академии искусств
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Солдаты Французского Иностранного легиона